Грязнуша — топоним в России:

 Грязнуша — река в Тамбовской области.
 Грязнуша — название до 1959 года н.п. Первомайское (Сампурский район)

См. также 
 Грязнушка (значения)
 Грязнуха
 Грязная